Волеренга может означать:
 Волеренга — микрорайон Осло
 «Волеренга» — норвежский футбольный клуб.
 «Волеренга» — норвежский хоккейный клуб.
 «Волеренга» — норвежский гандбольный клуб.